Сражение за остров Таракан произошло 11-12 января 1942 года. Таракан был небольшим болотистым островком северо-восточнее острова Борнео (в настоящее время остров Калимантан), но на нём находилось около 700 нефтяных скважин, нефтеперегонный завод и взлетно-посадочное поле. Нападение было произведено внезапно. Япония только за день до этого объявила войну Королевству Нидерланды. Впоследствии это сражение было названо «Индонезийским Перл-Харбором».

Ход сражения 
Японские войска из Восточного соединения вторжения под командованием генерала Сакагути высадились на восточном побережье острова Таракан в полночь 11 января 1942 года. Гарнизон острова, состоявший из войск Королевской Голландской Ост-Индской армии (KNIL), оказал ожесточённое сопротивление. Батареи береговой обороны потопили два японских тральщика. Но так как японцы численно значительно превосходили защитников острова, к утру 12 января сопротивление было подавлено. 219 военнопленных были казнены японцами. По некоторым данным это было местью за разрушение голландцами нефтяных установок, находившихся на острове.

То, что японские войска так быстро и с незначительными потерями захватили остров, объясняется внезапностью нападения (10 января Япония объявила войну Нидерландам, а 11 в полночь началось вторжение), а также слабостью голландской колониальной армии. В связи с оккупацией метрополии, KNIL испытывала острый недостаток вооружения и боевой техники. Кроме того, существующее вооружение было зачастую устаревшим, а наспех сформированные части (включавшие в том числе и коренное население) часто не умели правильно с ним обращаться. Это предопределило быстрый захват острова японцами.

Остров Таракан был освобождён в мае 1945 года австралийскими войсками.

Силы сторон

Японская армия 

Группа генерала Сакагути
 танковый батальон
 146-й пехотный полк
 подразделения морской пехоты
 инженерные подразделения

Голландская армия 

 7-й пехотный батальон KNIL
 моторизованное подразделение с 7 бронеавтомобилями
 3-й артиллерийский полк береговой обороны

См. также 
 Операция в Голландской Ост-Индии

Примечания

Литература 
 «Голландский флот во Второй мировой войне» / А. Крозе; пер. с англ. А. Больных. ISBN 5-17-026035-0 (ООО «Издательство ACT»). ISBN 5-9577-1698-7 (ЗАО НПП «Ермак»). Тираж 4000 экз. 
 Womack, Tom (2006), «The Dutch Naval Air Force Against Japan — The Defense of the Netherlands East Indies, 1941—1942», McFarland & Company, Inc., ISBN 0-7864-2365-X
 Iwan Santosa, «Tarakan: „Pearl Harbor“ Indonesia (1942—1945)». Jakarta: Primamedia Pustaka.(2004) ISBN 979-696-301-9

Сражения по алфавиту
Сражения войны на Тихом океане
Сражения Нидерландов
Сражения Японии во Второй мировой войне
Сражения в Индонезии
1942 год в Индонезии
Сражения 1942 года
Январь 1942 года